Nazwa dwóch rezerwatów przyrody w Polsce:
 Rezerwat przyrody Zamczysko w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Wręczyca Wielka
 Rezerwat przyrody Zamczysko w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bieliny

Zobacz też 
 Rezerwaty przyrody w Polsce
 Zamczysko – strona ujednoznaczniająca